Die Liste der Mitglieder des 14. Niedersächsischen Landtages enthält alle Abgeordneten, die in der 14. Wahlperiode (1998–2003) dem Niedersächsischen Landtag angehörten. Zu den Landesregierungen dieser Legislaturperiode siehe Kabinett Schröder III, Kabinett Glogowski und Kabinett Gabriel.

Zusammensetzung

Präsidium 

 Präsident des Niedersächsischen Landtags
 Rolf Wernstedt (SPD)
 Vizepräsidenten
 Edda Goede (SPD)
 Jürgen Gansäuer (CDU)
 Ernst-Henning Jahn (CDU)
 Brigitte Litfin (Grüne)

Fraktionen 
Nach der Landtagswahl am 1. März 1998 setzte sich der Landtag wie folgt zusammen:

Fraktionsvorsitzende

Abgeordnete

Weblinks 
 Amtliches Verzeichnis der Abgeordneten der 14. Wahlperiode des Niedersächsischen Landtags (PDF; 155 kB)

Einzelnachweise 

Mitglieder, 14. Wahlperiode
 15